Гадебуш:

 Гадебуш — город в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Гадебуш, Фридрих Конрад (1719—1788) — известный историк-исследователь Ливонии.